Promesses peut faire référence à :

Cinéma 
 Promesses, film français de René Delacroix, sorti en 1939
 Promesses, film documentaire américain de Carlos Bolado, Justine Shapiro et B.Z. Goldberg, sorti en 2001